August de Wik − kurlandzki urzędnik
 wik – w średniowieczu typ osady handlowej w północnej i zachodniej Europie, nieobronnego podgrodzia, często zamieszkanego przez ludność odrębną zawodowo lub etnicznie
 Wik – dzielnica Kilonii
 Wik – bułgarska piosenka
 Wik (herb szlachecki)

Zobacz też:
 Wieck
 Wiek  
 Wyk